Teichwalde ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Teichwalde, bis 1937 Skyren, Kreis Crossen (Oder), Brandenburg, seit 1945: Skórzyn (Maszewo), Ort im Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus
 Teichwalde, bis 1936 Cziasnau, Kreis Loben, Oberschlesien, seit 1945: Ciasna, Ort im Powiat Lubliniecki, Woiwodschaft Schlesien
 Teichwalde, bis 1938 Doliwen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Doliwy (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren